BC Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 21 097 световых лет (около 6 468 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,5m до +11,7m.

Характеристики 
BC Близнецов — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M2. Эффективная температура — около 3310 К.

Примечания